Landas puede referirse a:

Landa, municipio de Álava.

Landas, departamento francés.
 Landas, comuna francesa situada en Norte.
 Landas de Gascuña, Gran bosque del suroeste francés

Otros 
 El plural de Landa, un tipo de hábitat